

Меканіксвілл — місто, штат Айова
 Меканіксвілл — місто в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія
 Меканіксвілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Меканіксвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія